Sternstein är ett berg i Österrike.   Det ligger i distriktet Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung och förbundslandet Oberösterreich, i den nordöstra delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Toppen på Sternstein är  meter över havet.

Terrängen runt Sternstein är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Sternstein är den högsta punkten i trakten. Närmaste större samhälle är Bad Leonfelden,  km söder om Sternstein. 

I omgivningarna runt Sternstein växer i huvudsak blandskog. Runt Sternstein är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Berg i Oberösterreich
Berg i Österrike 1000 meter över havet eller högre